L'impossibile – singolo di Biagio Antonacci del 2007
 L'impossibile – singolo dei Litfiba del 2016
 L'impossibile – singolo dei Dear Jack del 2018

Pagine correlate 
 Impossibile